Osoby o tym nazwisku:
 Jordan Torunarigha – niemiecki piłkarz
 Junior Torunarigha – nigeryjski piłkarz